Die Diamond Nine / Dynamic Billard Klagenfurt Open 2017 waren das 151. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 5. bis 7. Oktober 2017 im Sportpark Klagenfurt in Klagenfurt am Wörthersee statt. Es war das erste Euro-Tour-Turnier in Klagenfurt und das neunzehnte in Österreich.

Zum ersten Mal seit den Swiss Open 2008 standen zwei Deutsche im Endspiel: Ralf Souquet besiegte Sebastian Ludwig, der erstmals das Finale erreicht hatte, nach einem 1:5-Rückstand mit 9:6 und sicherte sich damit seinen 23. Euro-Tour-Sieg. Den dritten Platz belegten Mateusz Śniegocki und Denis Grabe. Der Russe Ruslan Tschinachow, der mit den Dutch Open 2017 das vorangegangene Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus. Mario He, der Sieger der Austrian Open 2017, verlor im Achtelfinale gegen Śniegocki. Als beste Österreicher erreichten Maximilian Lechner und der aus Klagenfurt stammende 9-Ball-Weltmeister Albin Ouschan das Viertelfinale.

Modus 
Die 162 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgespielte Finalrunde.

Finalrunde

Weblinks 
 
 Klagenfurt Open 2017 auf azbilliards.com
 Klagenfurt Open 2017 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Klagenfurt am Wörthersee